A Holland U21-es labdarúgó-válogatott Hollandia 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a Holland labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978: nem jutott ki
 1980: nem jutott ki
 1982: nem jutott ki
 1984: nem jutott ki
 1986: nem jutott ki
 1988: Elődöntő
 1990: nem jutott ki
 1992: Negyeddöntő
 1994: nem jutott ki
 1996: nem jutott ki
 1998: 4. hely
 2000: Csoportkör
 2002: nem jutott ki
 2004: nem jutott ki
 2006: Aranyérmes 
 2007: Aranyérmes 
 2009: nem jutott ki
 2011: nem jutott ki
 2013: Elődöntő
 2015: nem jutott ki
2017: nem jutott ki
2019: nem jutott ki
2021:

Olimpiai szereplés
 1992: Nem jutott ki
 1996: Nem jutott ki
 2000: Nem jutott ki
 2004: Nem jutott ki
 2008: 7. hely
 2012: Nem jutott ki
2016: Nem jutott ki

Keret 
A holland válogatott kerete az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseire.

Jelenlegi keret 
A 2021. március 24-i állapotnak megfelelően.

Szövetségi kapitányok 

  Siem Plooijer (1970-1971)
  Ger Block (1981-1984)
  Nol de Ruiter (1987-1989)
  Nol de Ruiter (1991-1992)
  Hans Dorjee (1997-1998)
  Han Berger (1998-2000)
  Dragin Pajic (1998-2000)
  Mark Wotte (2000-2002)
  Foppe de Haan (2004-2009)
  Cor Pot (2009-2013)
  Albert Stuivenberg (2013-2014)
  Adrie Koster (2014-2014)
  Remy Reynierse (2014-2015)
  Fred Grim (2015-2016)
  Art Langeler (2016-2018)
  Marcel Groninger (2020-2020)
  Erwin van de Looi (2018-)

Források
Hivatalos weboldal

Jegyzetek 

Holland labdarúgás
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak